Rachel van Bommel is een Nederlands producent van speelfilms en tv-series en tevens oprichter van Millstreet Films.

Producties

Nederlands filmproducent